.

Varianti in altre lingue
Polacco: Jaropełk
Ucraino: Ярополк (Jaropolk)

Origine e diffusione
È composto dagli elementi slavi jary ("fierezza", "forza", da cui anche Jarosław e Jarmil) e pelk ("gente", "popolo", da cui anche Svjatopolk).

Onomastico
L'onomastico si può festeggiare in memoria di san Jaropolk Izjaslavič, principe e santo russo venerato dalle Chiese orientali. Per le altre confessioni il nome è invece adespota, e l'onomastico ricade quindi il 1º novembre, ad Ognissanti.

Persone

Jaropolk I di Kiev, principe russo
Jaropolk II di Kiev, principe russo
Jaropolk Izjaslavič, principe e santo russo

Note

Prenomi di origine slava